Teotihuacán (historische stad), een historische stad in het Dal van Mexico, in de huidige deelstaat Mexico
San Juan Teotihuacan (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Mexico
Teotihuacán de Arista, de hoofdplaats van de gemeente Teotihuacán